El vampiro negro puede referirse a:
El vampiro negro una historia de vampiros de Uriah D'Arcy (1819).
El vampiro negro, programa de radio de Luis Pescetii.
El vampiro negro, álbum de Luis Pescetti.
El vampiro negro (1953), película argentina dirigida por Román Viñoly Barreto.
M o M, el vampiro negro (1931), película alemana dirigida por Fritz Lang.